Esterly ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Joseph Esterly (1888–1940), US-amerikanischer Politiker
 David Esterly (1944–2019), US-amerikanischer Bildhauer und Autor